Дютрон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дютрон, Жак (род. 1943) — французский певец, композитор, гитарист и актёр.
 Дютрон, Тома (род. 1973) — французский джаз-мануш гитарист и автор-исполнитель.